8½ é um sistema de janelas desenvolvido por Rob Pike para o sistema operacional Plan 9 from Bell Labs. Conforme a sua documentação, é um sistema com poucos exageros gráficos e uma interface de usuário fixa, feito para ser usado com um mouse de três botões. Como quase tudo no Plan 9, muitas operações funcionam por meio de leitura e escrita em arquivos especiais.

Por causa das limitações resultantes da sua implementação incomum, o 8½ teve o seu código complementamente reescrito e aproveitado no seu sucessor, o sistema de janelas rio, adotado nas versões mais recentes do Plan 9.

Ligações externas
8½, the Plan 9 Window System — Artigo original sobre o 8½, escrito por Rob Pike.

Gestores de janelas
Plan 9 from Bell Labs